Preusmjeri Nacrt:Ruska plutajuća nuklearna elektrana